Вейк-ан-Зеє 2007 — 70-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 11 по 27 січня 2008 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. Перше місце поділили Левон Аронян і Магнус Карлсен.

 Категорія: 20 (середній рейтинг: 2742)

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2008 року

Результати за турами

Таблиця

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на офіційному сайті 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com

Посилання 
 Wijk R13: Aronian, Carlsen win Wijk aan Zee 2008 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Січень 2008
2008 у шахах